B 93 bezeichnet:
die Bundesstraße 93 in Deutschland
die Gurktal Straße in Österreich
B.93 Kopenhagen, einen Fußballverein

B93